Каюза́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Бордо, 55 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 124 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 283,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Каюзак на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Каюзак 
 [ Розташування муніципалітету Каюзак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна